Jupiter's Legacy může znamenat:

 Jupiter's Legacy (komiks)
 Jupiter's Legacy (seriál) – seriál Netflixu podle stejnojmenného komiksu